Милинович (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Милинович, Желько (род. 1969) — словенский футболист.
 Милинович, Дамир (род. 1972) — хорватский футболист.
 Милинович, Дарко (род. 1963) — хорватский политик.